Portage County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Portage County (Ohio) – okres státu Ohio
 Portage County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin